Ca' Sugana – edificio storico e sede comunale di Treviso
 Luigi Sugana – drammaturgo, poeta, pittore e scenografo italiano
 Pieve di San Giovanni in Sugana – antica pieve in Val di Pesa, provincia di Firenze
 Sugana – famiglia aristocratica trevigiana
 Val Sugana – nome meno frequente per la Valsugana